Wittmack ist der Familienname folgender Personen:

 Karlfranz Schmidt-Wittmack (1914–1987), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Ludewig Wittmack (1839–1929), deutscher Botaniker
 Lilian Wittmack, dänische Springreiterin

Siehe auch:
 Wittmaack